Spojení písmen H, S, V může označovat:

 HSV – barevný model určující barvy jejich odstínem, sytostí a jasem
 Herpes simplex virus – skupina herpetických virů napadajících člověka
 Hamburger SV – německý fotbalový klub
 Mezinárodní letiště Huntsville – IATA kód letiště
 Hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství

Zkratky